Barney kan syfta på:

 Barney, England – en ort i Fulmodeston, North Norfolk, Norfolk, England
 Barney (namn)
 Barney och vänner, amerikanskt barnprogram.
 Barney och Miss Beazley, två amerikanska hundar.

Se även 
 Barneys